Jean Renard peut désigner :
 Jean Renard (1933-), auteur-compositeur français ;
 Jean Renard (1936-2020), géographe français ;